STL je zkratka s více významy:

 STL – formát souboru pro popis trojrozměrných objektů používaných 3D tiskárnami
 Standard Template Library – standardní knihovna šablon pro jazyk C++

Externí odkazy